Габриель Карль (; ) — канадская футболистка, выступает на позициях защитника и полузащитника. Игрок шведского клуба «Кристианстад» и национальной сборной Канады. Олимпийская чемпионка.

Карьера 
Габриэль окончился школу Сен-Лоран в Монреале. Играла в составе команды «Динамо де Квебек». В 2013 и 2014 годах Карл получала приз Самому ценному игроку в лигах возрастных категорий до 15 и 16 лет. В 2015 и 2016 годах она признавалась лучшей футболисткой провинции Квебек в своей возрастной категории. 

В 2014 году в составе сборной Канады играла на чемпионате мира среди девушек до 17 лет. В 2015 году в составе основной сборной Габриэль играла на Панамериканских играх, где команда Канады заняла четвёртое место. Она также принимала участие в играх квалификационного турнира Олимпиады в Рио-де-Жанейро, входила в число резервистов команды на финальный турнир. 

В 2017 году Карл поступила в Университет штата Флорида по специальности «спортивная физиология». В первом сезоне сыграла за команду университета в двадцати одном матче, девятнадцать из которых провела полностью, забила один мяч и сделала одну голевую передачу. В 2018 году Габриэль сыграла в двадцати матчах, пропустив часть игр из-за участия в Золотом кубке КОНКАКАФ в составе сборной Канады. В составе «Семинолс» она стала победительницей чемпионата NCAA и вошла в символическую сборную турнира. В играх сезона Карл забила один мяч и сделала четыре голевых передачи.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Флорида Стейт Семинолс» 

Футболистки Канады
Игроки женской сборной Канады по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по футболу
Игроки ЖФК «Динамо де Квебек»
Игроки ЖФК «Кристианстад»